Емельянов, Сергей Александрович: Емельянов, Сергей Александрович (род. 1995) — казахстанский гребец на каноэ.
 Емельянов, Сергей Александрович (1951—1992) — инженер-механик, космонавт-испытатель.